Brochado da Rocha pode referir-se a:

Antônio Brochado da Rocha - (Porto Alegre, 19 de março de 1907 - 30 de dezembro de 1995) foi um advogado e politico brasileiro, prefeito de Porto Alegre entre 1943 e 1945, irmão de Francisco Brochado da Rocha, citado abaixo.
Francisco de Paula Brochado da Rocha (Porto Alegre, 8 de agosto de 1910 - Porto Alegre, 26 de setembro de 1962) foi um advogado, professor e político brasileiro e Primeiro-ministro do Brasil em 1962.
José Diogo Brochado da Rocha foi um político brasileiro, irmão dos anteriores.

Desambiguação